Booth Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Booth Lake (Colorado)
 Booth Lake (Florida)
 Booth Lake (Indiana)
 Booth Lake (Michigan)
 Booth Lake (Minnesota)
 Booth Lake (Oregon)
 Booth Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Booth Lake (Walworth County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Boot Lake